Berzelius bezeichnet:

 Jöns Jakob Berzelius (1779–1848), schwedischer Mediziner und Chemiker
 Grube Berzelius, eine Buntmetallerzgrube im Erzrevier Bensberg
 Berzelius (Mondkrater), benannt nach Jöns Jakob Berzelius
 (13109) Berzelius, ein Asteroid, benannt nach Jöns Jakob Berzelius
 Berzelius Metall, deutsches Unternehmen
 Berzelius (Geheimbund), einen studentischen Geheimbund an der Yale-Universität
 B.U.S. Berzelius Umwelt-Service, ein ehemals börsennotiertes Entsorgungsunternehmen